«Принц Ге́нрих» () — броненосный крейсер германского императорского флота времён Первой мировой войны. Проект получил развитие в типе «Принц Адальберт».

Проектирование и постройка 
«Фюрст Бисмарк» как крейсер был слишком тихоходен и нёс слишком тяжёлое и не скорострельное вооружение, а как броненосец был откровенно слаб: был недостаточно бронирован и слабо вооружён (даже по германским меркам).
Военно-морские специалисты кайзеровского флота пришли к выводу, что на каждую эскадру броненосцев необходим эскадренный крейсер-разведчик. Началась проектирование большого крейсера — корабля для действий при эскадре, при этом он должен быть дешевле чем SMS Fürst Bismarck, поэтому отказались от обшивки подводной части деревом и мюнц-металлом. Проектное водоизмещение уменьшили на 1900 тонн. Энергетическая установка была большей на 1500 л. с. мощности он из-за применения котлов Дюрра вместо смешанной котельной установки на «Фюрст Бисмарке» была легче. Всё это предпринято, для того «Принц Генрих» имел ход выше, чем у современных броненосцев. За счёт ослабления бронирования, вооружения и уменьшения дальности хода скорость довели до 20 узлов. Экономия водоизмещения заставила отказаться от боевых марсов.

Конструкция

Вооружение 
На крейсере стояли две 240 мм пушки (такие же как на броненосцах типа «Виттельсбах») в одноорудийных башнях в носовой и кормовой части. Орудия имели угол возвышения 30°, угол склонения −4°. Это позволяло вести огонь на 16 900 м. Боезапас главного калибра включал в себя 75 выстрелов на ствол — в сумме до 150 снарядов и зарядов. Орудия стреляли двумя типами снарядов одинакового веса по 140 кг, делая до четырёх выстрелов в минуту. Практическая скорострельность составляла 2 выстрела минуту, то есть из своих двух пушек он мог выпускать даже больше снарядов в минуту чем «Фюрст Бисмарк» из своих четырёх.

Артиллерия среднего калибра состояла из 10 скорострельных орудий калибра 150 мм/40. Орудия имели угол возвышения 30°, угол склонения −4°. Боезапас составлял 1200 снарядов. Орудия имели максимальную дальность стрельбы 13 700 м. Четыре орудия располагались в четырёх одноорудийных башнях с электрическим приводом, остальные в казематах.

К вспомогательной артиллерии относились десять 88-мм скорострельных орудий на лафете с вертикальной цапфой (центральным штыревым отверстием) типа С/89, с длиной ствола 30 калибров. Угол вертикального наведения 88-мм орудий равнялся —10° + 20°, дальность прицельного выстрела 38 кабельтовых (6890 м), боезапас 250 выстрелов на ствол.

Для вооружения десантных партий имелись 297 винтовок mod. 98 и 80 револьверов mod. 79, заменённых впоследствии пистолетами М.1904.

Бронирование 
Главный броневой пояс шириной два метра простирался по ватерлинии от минус второго шпангоута до форштевня. Над водой пояс возвышается на 0,6 м. Толщина плит в пределах цитадели составляла 100 мм, в оконечностях 80 мм. Броневые плиты крепили на тик толщиной 50 мм.

Над поясом возвышалась шестиугольная в плане и защищённая 100-мм броней цитадель. На цитадели стояли четыре башни (по две на борт) среднего калибра.
Башни главного калибра: вертикальная 150 мм, крыша 30 мм.
Башни среднего калибра имели стены толщиной 100 мм.
 
Носовая боевая рубка: стены 150 мм, крыша 30 мм, кормовая — 12 мм.

Толщина горизонтальной брони палубы в пределах цитадели 40 мм, скосы имели толщину 50 мм и примыкали к нижнему краю пояса. Вне цитадели палуба и скосы имели толщину 80 мм.
Подобная защита обеспечивала хорошую боевую устойчивость против града среднекалиберных фугасных снарядов.

Силовая установка 
Три 4-цилиндровые паровые машины тройного расширения вращали три винта различного диаметра: средний четырёхлопастной ⌀ 4,28 м, два бортовых четырёхлопастных ⌀ 4,65 метровых. Полный запас угля 1590 тонн, нормальный 900. Проектная мощность силовой установки: 15 000 л. с. Проектная скорость — 20 узлов. Хотя на ходовых испытаниях машины Prinz Heinrich достигли мощности 15 694 л. с. (11 703 кВт), но максимальная скорость составила всего 19,9 узла (36,9 км/ч, 22,9 миль/ч).
Пар вырабатывали 14 трёхтопочных водотрубных паровых толсто-трубных котлов Дюрра с давлением 15 атм., расположенные в четырёх котельных отделениях. Общая поверхность нагрева составляла 4197 м², площадь колосниковых решёток 94,5 м². Котлы были изготовлены на трубокотельной фабрике в Дюссельдорфе.
Дымовые котлы из двух носовых котельных отделений выходили в круглую носовую трубу, а кормовые выходили в овальную в плане кормовую.

Нормальный запас топлива 900 т, максимальный — 1590 т. Дальность плавания составляла 2290 морских миль (4240 км) на ходу 18 узлов (33 км/ч) и 4580 миль на ходу 10 узлов при максимальном запасе.

Электроэнергию крейсеру обеспечивали четыре динамо-машины общей мощностью 246 кВт, напряжением 110 вольт.

История 
Довоенная служба крейсера заключалась в отработке тактики разведывательной службы при флоте. Крейсер с июля 1902 года стал разведывательным кораблём 1-й броненосной эскадры. В августе 1902 года он сопровождала SMY Hohenzollern с императором Вильгельмом II на борту до Ревеля, где он принимал участие в совместных манёврах флота с кораблями Императорского российского флота. 22 сентября 1903 года образовано 1-е Разведывательное соединение и Prinz Heinrich становится первым флагманом этого объединения. В него помимо Генриха входили бронепалубный крейсер Victoria Louise и восемь малых крейсеров. В январе 1904 года крейсер и два пассажирских судна отправились в норвежский город Олесунн после пожара, который разрушил город. Корабли привезли продукты и медикаменты в порт и экипажи оказывали помощь жителям. В 1905 году переведён во 2-е Разведывательное соединение к новому крейсеру SMS Friedrich Carl. В этом подразделении также были малые крейсера Arcona, Hamburg и Amazone, и оно было прикреплено к II-й броненосной эскадре. 1-е Разведывательное соединение, состоящее из броненосного крейсера и трёх малых крейсеров, было прикреплено к 1-й броненосной эскадре.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

Броненосные крейсера Германии
Броненосные крейсера по проектам